Thomas Grey kan syfta på bland andra:

* Thomas Grey, 1:e markis av Dorset (1455–1501), engelsk adelsman
 Thomas Grey, 2:e markis av Dorset (1477–1530), engelsk adelsman
 Thomas Grey, 15:e baron Grey de Wilton (död 1614), engelsk adelsman
 Thomas Grey, lord Grey av Groby (omkring 1623–1657), engelsk adelsman
 Thomas Grey, 2:e earl av Stamford (omkring 1654–1720), engelsk adelsman

Se även 

 Thomas de Grey
 Thomas Gray